El Gran Premi de Gran Bretanya de motociclisme de 2013 fou la dotzena cursa de la temporada 2013 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Silverstone (Silverstone, Regne Unit) el dia 1 de setembre de 2013.

Classificació

MotoGP

Moto2

Moto3 

Regne Unit
Competicions motociclistes al Regne Unit